Оле́г Па́влов:
 Павлов, Олег Борисович (1921—2014) — советский и российский художник, изобретатель, педагог.
 Павлов, Олег Олегович (1970—2018) — российский писатель и очеркист, преподаватель.